Qingaannguaq bezeichnet:
 Qingaannguaq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qingaannguaq (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland